Клос — город в Албании.

Клос (, , , , ) — испанская, польская, чешская, немецкая и нидерландская фамилия. Известные носители:
 Клос, Виллем (1859—1938) — нидерландский поэт, прозаик, литературный критик.
 Клос, Дани (род. 1988) — испанский автогонщик.
 Клос, Доминик (1821—1908) — французский ботаник.
 Клос, Томаш (род. 1973) — польский футболист.
 Клос, Штефан (род. 1971) — немецкий футболист.
 Клос, Эльмар (1910—1993) — чешский режиссёр, сценарист, драматург и педагог.
 Клос, Юлиуш (1881—1933) — польский архитектор, историк архитектуры.

См. также 
 Клосс